|-
|(101501)||1998 XR8|| align=right|16,9|| align=right|2,227|| align=right|0,121|| align=right|5,13|| align=right|3,322||MBA||12. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101502)||1998 XZ9|| align=right|16,2|| align=right|2,389|| align=right|0,173|| align=right|3,82|| align=right|3,692||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101503)||1998 XL10|| align=right|14,8|| align=right|2,641|| align=right|0,179|| align=right|13,12|| align=right|4,292||MBA||8. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101504)||1998 XK13|| align=right|16,6|| align=right|2,378|| align=right|0,206|| align=right|3,86|| align=right|3,667||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(101505)||1998 XM16|| align=right|14,1|| align=right|2,877|| align=right|0,218|| align=right|27,68|| align=right|4,879||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101506)||1998 XP17|| align=right|15,4|| align=right|2,357|| align=right|0,187|| align=right|2,55|| align=right|3,617||MBA||13. december 1998||Rand||G. R. Viscome
|-
|(101507)||1998 XG18|| align=right|15,7|| align=right|2,793|| align=right|0,069|| align=right|3,50|| align=right|4,666||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101508)||1998 XB20|| align=right|16,3|| align=right|2,988|| align=right|0,197|| align=right|2,99|| align=right|5,163||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101509)||1998 XN20|| align=right|16,0|| align=right|2,738|| align=right|0,125|| align=right|6,66|| align=right|4,529||MBA||10. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101510)||1998 XH22|| align=right|15,6|| align=right|2,651|| align=right|0,133|| align=right|12,12|| align=right|4,314||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101511)||1998 XH23|| align=right|15,7|| align=right|2,793|| align=right|0,085|| align=right|0,68|| align=right|4,668||MBA||11. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101512)||1998 XU25|| align=right|16,0|| align=right|3,064|| align=right|0,206|| align=right|0,64|| align=right|5,362||MBA||14. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101513)||1998 XV25|| align=right|16,3|| align=right|2,898|| align=right|0,105|| align=right|1,60|| align=right|4,933||MBA||14. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101514)||1998 XK26|| align=right|15,9|| align=right|1,920|| align=right|0,054|| align=right|20,39|| align=right|2,661||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101515)||1998 XG27|| align=right|14,1|| align=right|2,593|| align=right|0,097|| align=right|28,19|| align=right|4,174||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101516)||1998 XW28|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,127|| align=right|2,78|| align=right|5,326||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101517)||1998 XT42|| align=right|15,3|| align=right|2,430|| align=right|0,133|| align=right|6,77|| align=right|3,788||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101518)||1998 XF45|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,212|| align=right|6,54|| align=right|3,787||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101519)||1998 XP50|| align=right|14,7|| align=right|2,653|| align=right|0,268|| align=right|11,81|| align=right|4,321||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101520)||1998 XA52|| align=right|14,9|| align=right|2,431|| align=right|0,221|| align=right|10,29|| align=right|3,790||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101521)||1998 XU58|| align=right|15,5|| align=right|2,387|| align=right|0,301|| align=right|1,15|| align=right|3,688||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101522)||1998 XJ63|| align=right|15,2|| align=right|2,397|| align=right|0,173|| align=right|6,84|| align=right|3,710||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101523)||1998 XD65|| align=right|14,9|| align=right|2,446|| align=right|0,181|| align=right|8,68|| align=right|3,825||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101524)||1998 XK65|| align=right|15,2|| align=right|2,452|| align=right|0,208|| align=right|2,15|| align=right|3,840||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101525)||1998 XM65|| align=right|15,6|| align=right|2,612|| align=right|0,206|| align=right|8,35|| align=right|4,220||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101526)||1998 XB66|| align=right|16,3|| align=right|2,397|| align=right|0,153|| align=right|1,01|| align=right|3,711||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101527)||1998 XM76|| align=right|14,8|| align=right|2,685|| align=right|0,194|| align=right|12,54|| align=right|4,400||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101528)||1998 XS83|| align=right|15,2|| align=right|2,998|| align=right|0,195|| align=right|12,66|| align=right|5,191||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101529)||1998 XH93|| align=right|14,0|| align=right|2,555|| align=right|0,227|| align=right|12,67|| align=right|4,084||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101530)||1998 XO97|| align=right|16,4|| align=right|2,429|| align=right|0,164|| align=right|4,03|| align=right|3,784||MBA||8. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101531)||1998 XT97|| align=right|16,7|| align=right|2,335|| align=right|0,216|| align=right|3,59|| align=right|3,568||MBA||11. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101532)||1998 XS99|| align=right|16,4|| align=right|2,380|| align=right|0,179|| align=right|3,39|| align=right|3,672||MBA||11. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101533)||1998 YK9|| align=right|15,8|| align=right|3,066|| align=right|0,286|| align=right|1,40|| align=right|5,368||MBA||26. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101534)||1998 YC10|| align=right|14,6|| align=right|2,967|| align=right|0,079|| align=right|6,90|| align=right|5,110||MBA||25. december 1998||San Marcello||L. Tesi; A. Boattini
|-
|(101535)||1998 YQ13|| align=right|16,1|| align=right|2,375|| align=right|0,219|| align=right|1,60|| align=right|3,660||MBA||19. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101536)||1998 YE14|| align=right|16,3|| align=right|2,345|| align=right|0,232|| align=right|3,00|| align=right|3,590||MBA||19. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101537)||1998 YX14|| align=right|15,5|| align=right|2,575|| align=right|0,184|| align=right|9,66|| align=right|4,131||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101538)||1998 YO15|| align=right|15,7|| align=right|3,060|| align=right|0,137|| align=right|1,25|| align=right|5,352||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101539)||1998 YE16|| align=right|16,7|| align=right|3,071|| align=right|0,216|| align=right|1,13|| align=right|5,380||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101540)||1998 YO16|| align=right|16,1|| align=right|2,380|| align=right|0,194|| align=right|5,19|| align=right|3,670||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101541)||1998 YM17|| align=right|16,0|| align=right|2,541|| align=right|0,133|| align=right|4,21|| align=right|4,051||MBA||22. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101542)||1998 YK18|| align=right|16,0|| align=right|2,429|| align=right|0,198|| align=right|3,28|| align=right|3,786||MBA||25. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101543)||1998 YK21|| align=right|15,6|| align=right|3,214|| align=right|0,157|| align=right|1,09|| align=right|5,760||MBA||26. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101544)||1998 YS21|| align=right|14,6|| align=right|3,207|| align=right|0,127|| align=right|4,74|| align=right|5,743||MBA||26. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101545)||1998 YH23|| align=right|15,8|| align=right|2,417|| align=right|0,254|| align=right|5,03|| align=right|3,756||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101546)||1998 YZ26|| align=right|14,4|| align=right|2,740|| align=right|0,193|| align=right|14,00|| align=right|4,535||MBA||16. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101547)||1998 YM27|| align=right|14,6|| align=right|3,174|| align=right|0,217|| align=right|15,82|| align=right|5,654||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101548)||1998 YS29|| align=right|15,1|| align=right|2,453|| align=right|0,206|| align=right|9,12|| align=right|3,840||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101549)||1998 YY29|| align=right|14,4|| align=right|1,929|| align=right|0,066|| align=right|25,45|| align=right|2,678||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101550)||1999 AE|| align=right|15,5|| align=right|2,352|| align=right|0,229|| align=right|3,98|| align=right|3,606||MBA||5. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101551)||1999 AH1|| align=right|16,4|| align=right|2,522|| align=right|0,131|| align=right|3,73|| align=right|4,005||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101552)||1999 AP1|| align=right|15,3|| align=right|2,972|| align=right|0,156|| align=right|10,06|| align=right|5,124||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101553)||1999 AB4|| align=right|16,3|| align=right|1,910|| align=right|0,089|| align=right|18,70|| align=right|2,640||MBA||10. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101554)||1999 AL4|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,336|| align=right|21,85|| align=right|3,593||MBA||9. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101555)||1999 AO5|| align=right|14,6|| align=right|2,605|| align=right|0,140|| align=right|12,18|| align=right|4,205||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101556)||1999 AW5|| align=right|15,4|| align=right|2,485|| align=right|0,127|| align=right|7,81|| align=right|3,916||MBA||12. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101557)||1999 AW6|| align=right|15,1|| align=right|2,482|| align=right|0,074|| align=right|3,52|| align=right|3,911||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101558)||1999 AE8|| align=right|13,7|| align=right|2,514|| align=right|0,035|| align=right|11,54|| align=right|3,986||MBA||13. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101559)||1999 AJ9|| align=right|14,9|| align=right|3,132|| align=right|0,176|| align=right|2,18|| align=right|5,541||MBA||9. januar 1999||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(101560)||1999 AA12|| align=right|15,9|| align=right|3,110|| align=right|0,054|| align=right|1,16|| align=right|5,483||MBA||7. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101561)||1999 AA14|| align=right|15,6|| align=right|2,972|| align=right|0,014|| align=right|0,75|| align=right|5,123||MBA||8. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101562)||1999 AD14|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,227|| align=right|13,26|| align=right|4,230||MBA||8. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101563)||1999 AK15|| align=right|15,7|| align=right|3,035|| align=right|0,078|| align=right|2,38|| align=right|5,286||MBA||9. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101564)||1999 AV17|| align=right|15,5|| align=right|2,723|| align=right|0,086|| align=right|3,90|| align=right|4,493||MBA||11. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101565)||1999 AD21|| align=right|14,7|| align=right|2,446|| align=right|0,087|| align=right|4,98|| align=right|3,824||MBA||13. januar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(101566)||1999 AO21|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,182|| align=right|6,57|| align=right|4,333||MBA||14. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101567)||1999 AW22|| align=right|13,9|| align=right|2,606|| align=right|0,169|| align=right|28,86|| align=right|4,206||MBA||15. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(101568)||1999 AK30|| align=right|16,5|| align=right|2,649|| align=right|0,036|| align=right|0,62|| align=right|4,311||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101569)||1999 AH31|| align=right|16,5|| align=right|2,323|| align=right|0,231|| align=right|3,11|| align=right|3,539||MBA||14. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101570)||1999 AJ38|| align=right|14,1|| align=right|2,523|| align=right|0,211|| align=right|12,82|| align=right|4,008||MBA||14. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101571)||1999 AF39|| align=right|15,0|| align=right|2,337|| align=right|0,199|| align=right|8,90|| align=right|3,572||MBA||9. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101572)||1999 BF|| align=right|15,4|| align=right|2,433|| align=right|0,173|| align=right|5,25|| align=right|3,795||MBA||16. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101573)||1999 BQ|| align=right|14,7|| align=right|2,484|| align=right|0,014|| align=right|8,02|| align=right|3,914||MBA||16. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101574)||1999 BA1|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,090|| align=right|29,52|| align=right|5,628||MBA||17. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(101575)||1999 BD2|| align=right|15,5|| align=right|2,347|| align=right|0,258|| align=right|21,79|| align=right|3,594||MBA||18. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(101576)||1999 BM2|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,141|| align=right|15,59|| align=right|4,155||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101577)||1999 BV2|| align=right|14,2|| align=right|2,554|| align=right|0,145|| align=right|12,65|| align=right|4,082||MBA||18. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101578)||1999 BM3|| align=right|16,6|| align=right|2,420|| align=right|0,137|| align=right|5,30|| align=right|3,765||MBA||20. januar 1999||Kleť||Klet
|-
|(101579)||1999 BR4|| align=right|15,6|| align=right|2,604|| align=right|0,110|| align=right|0,50|| align=right|4,201||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101580)||1999 BZ5|| align=right|16,0|| align=right|2,603|| align=right|0,200|| align=right|5,02|| align=right|4,198||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101581)||1999 BY7|| align=right|13,9|| align=right|3,196|| align=right|0,232|| align=right|17,29|| align=right|5,713||MBA||21. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101582)||1999 BZ8|| align=right|15,0|| align=right|2,478|| align=right|0,130|| align=right|9,57|| align=right|3,900||MBA||22. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101583)||1999 BF10|| align=right|14,6|| align=right|2,568|| align=right|0,101|| align=right|7,21|| align=right|4,114||MBA||23. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101584)||1999 BP10|| align=right|16,6|| align=right|2,317|| align=right|0,167|| align=right|2,37|| align=right|3,527||MBA||19. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101585)||1999 BL11|| align=right|15,2|| align=right|2,644|| align=right|0,076|| align=right|12,21|| align=right|4,298||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101586)||1999 BN11|| align=right|16,5|| align=right|1,887|| align=right|0,104|| align=right|18,24|| align=right|2,592||MBA||20. januar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101587)||1999 BE12|| align=right|16,3|| align=right|2,442|| align=right|0,204|| align=right|7,66|| align=right|3,815||MBA||22. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101588)||1999 BH12|| align=right|14,7|| align=right|3,153|| align=right|0,203|| align=right|15,44|| align=right|5,598||MBA||24. januar 1999||Monte Agliale||M. M. M. Santangelo; G. Cavalletti
|-
|(101589)||1999 BP14|| align=right|16,1|| align=right|2,456|| align=right|0,093|| align=right|6,94|| align=right|3,847||MBA||16. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101590)||1999 BU20|| align=right|15,3|| align=right|2,481|| align=right|0,090|| align=right|5,55|| align=right|3,908||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101591)||1999 BB21|| align=right|15,8|| align=right|2,285|| align=right|0,140|| align=right|5,36|| align=right|3,454||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101592)||1999 BN24|| align=right|14,8|| align=right|2,420|| align=right|0,193|| align=right|8,48|| align=right|3,764||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101593)||1999 BU25|| align=right|14,9|| align=right|2,553|| align=right|0,206|| align=right|5,79|| align=right|4,078||MBA||18. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101594)||1999 BE26|| align=right|15,4|| align=right|2,642|| align=right|0,173|| align=right|4,21|| align=right|4,293||MBA||26. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101595)||1999 BJ26|| align=right|15,1|| align=right|3,127|| align=right|0,113|| align=right|2,55|| align=right|5,528||MBA||16. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101596)||1999 BR27|| align=right|16,1|| align=right|2,438|| align=right|0,171|| align=right|6,43|| align=right|3,806||MBA||17. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101597)||1999 BA30|| align=right|15,3|| align=right|3,044|| align=right|0,204|| align=right|0,81|| align=right|5,311||MBA||19. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101598)||1999 BC33|| align=right|16,5|| align=right|2,542|| align=right|0,130|| align=right|6,86|| align=right|4,052||MBA||22. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101599)||1999 BD34|| align=right|14,3|| align=right|3,090|| align=right|0,203|| align=right|15,04|| align=right|5,432||MBA||17. januar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101600)||1999 BX34|| align=right|13,3|| align=right|3,164|| align=right|0,151|| align=right|28,45|| align=right|5,628||MBA||20. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(101601)||1999 CM|| align=right|14,8|| align=right|2,800|| align=right|0,288|| align=right|16,56|| align=right|4,685||MBA||4. februar 1999||Gekko||T. Kagawa
|-
|(101602)||1999 CT1|| align=right|13,8|| align=right|3,161|| align=right|0,153|| align=right|15,79|| align=right|5,619||MBA||7. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101603)||1999 CB2|| align=right|15,0|| align=right|2,539|| align=right|0,175|| align=right|6,62|| align=right|4,045||MBA||8. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101604)||1999 CR3|| align=right|16,1|| align=right|1,862|| align=right|0,195|| align=right|33,01|| align=right|2,540||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101605)||1999 CZ5|| align=right|13,8|| align=right|2,438|| align=right|0,129|| align=right|19,10|| align=right|3,806||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101606)||1999 CK6|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,095|| align=right|21,33|| align=right|4,216||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101607)||1999 CN6|| align=right|13,8|| align=right|2,559|| align=right|0,126|| align=right|27,26|| align=right|4,093||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101608)||1999 CB7|| align=right|15,9|| align=right|1,968|| align=right|0,061|| align=right|24,55|| align=right|2,760||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101609)||1999 CD7|| align=right|14,5|| align=right|3,174|| align=right|0,218|| align=right|27,49|| align=right|5,653||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101610)||1999 CW7|| align=right|16,1|| align=right|1,826|| align=right|0,288|| align=right|14,61|| align=right|2,468||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101611)||1999 CL8|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,188|| align=right|14,55|| align=right|4,333||MBA||13. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101612)||1999 CS8|| align=right|12,6|| align=right|5,186|| align=right|0,091|| align=right|26,25|| align=right|11,81||JUT||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101613)||1999 CX8|| align=right|15,3|| align=right|2,581|| align=right|0,233|| align=right|4,18|| align=right|4,145||MBA||12. februar 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101614)||1999 CY8|| align=right|14,8|| align=right|2,465|| align=right|0,147|| align=right|8,10|| align=right|3,870||MBA||12. februar 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101615)||1999 CD9|| align=right|15,7|| align=right|2,635|| align=right|0,084|| align=right|14,17|| align=right|4,276||MBA||14. februar 1999||Farpoint||Gary Hug; G. Bell
|-
|(101616)||1999 CL9|| align=right|14,7|| align=right|2,662|| align=right|0,153|| align=right|11,64|| align=right|4,343||MBA||12. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(101617)||1999 CM9|| align=right|15,1|| align=right|2,943|| align=right|0,086|| align=right|12,30|| align=right|5,047||MBA||13. februar 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(101618)||1999 CN9|| align=right|15,7|| align=right|2,384|| align=right|0,233|| align=right|9,46|| align=right|3,681||MBA||14. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101619)||1999 CG12|| align=right|14,5|| align=right|2,426|| align=right|0,203|| align=right|26,03|| align=right|3,778||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101620)||1999 CN14|| align=right|14,8|| align=right|2,610|| align=right|0,134|| align=right|13,30|| align=right|4,217||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101621)||1999 CH16|| align=right|16,1|| align=right|2,537|| align=right|0,220|| align=right|3,51|| align=right|4,040||MBA||15. februar 1999||Kleť||Klet
|-
|(101622)||1999 CP16|| align=right|14,4|| align=right|2,638|| align=right|0,043|| align=right|13,91|| align=right|4,285||MBA||15. februar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(101623)||1999 CH18|| align=right|14,1|| align=right|2,385|| align=right|0,077|| align=right|13,83|| align=right|3,682||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101624)||1999 CV18|| align=right|14,2|| align=right|3,182|| align=right|0,152|| align=right|13,29|| align=right|5,676||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101625)||1999 CP20|| align=right|14,6|| align=right|2,525|| align=right|0,087|| align=right|4,82|| align=right|4,011||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101626)||1999 CN21|| align=right|16,0|| align=right|2,320|| align=right|0,154|| align=right|2,35|| align=right|3,534||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101627)||1999 CV21|| align=right|14,1|| align=right|3,084|| align=right|0,223|| align=right|13,50|| align=right|5,415||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101628)||1999 CO22|| align=right|14,4|| align=right|3,116|| align=right|0,168|| align=right|18,63|| align=right|5,498||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101629)||1999 CV24|| align=right|15,4|| align=right|2,210|| align=right|0,059|| align=right|7,46|| align=right|3,285||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101630)||1999 CD26|| align=right|15,8|| align=right|2,600|| align=right|0,084|| align=right|1,79|| align=right|4,193||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101631)||1999 CM29|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,115|| align=right|3,19|| align=right|4,070||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101632)||1999 CP32|| align=right|14,2|| align=right|3,079|| align=right|0,191|| align=right|4,74|| align=right|5,403||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101633)||1999 CA34|| align=right|15,7|| align=right|2,716|| align=right|0,092|| align=right|1,60|| align=right|4,476||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101634)||1999 CN36|| align=right|14,3|| align=right|3,170|| align=right|0,212|| align=right|28,35|| align=right|5,642||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101635)||1999 CY37|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,215|| align=right|15,09|| align=right|5,571||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101636)||1999 CO42|| align=right|14,6|| align=right|3,006|| align=right|0,248|| align=right|1,94|| align=right|5,210||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101637)||1999 CA43|| align=right|15,3|| align=right|2,542|| align=right|0,051|| align=right|14,59|| align=right|4,051||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101638)||1999 CL45|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,129|| align=right|18,07|| align=right|5,613||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101639)||1999 CP45|| align=right|14,0|| align=right|3,225|| align=right|0,051|| align=right|21,04|| align=right|5,791||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101640)||1999 CG48|| align=right|14,6|| align=right|2,558|| align=right|0,112|| align=right|14,46|| align=right|4,090||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101641)||1999 CU48|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,171|| align=right|3,33|| align=right|4,198||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101642)||1999 CK51|| align=right|14,6|| align=right|3,028|| align=right|0,354|| align=right|9,23|| align=right|5,268||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101643)||1999 CU51|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,167|| align=right|15,16|| align=right|5,615||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101644)||1999 CC52|| align=right|15,1|| align=right|2,547|| align=right|0,156|| align=right|6,58|| align=right|4,064||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101645)||1999 CM56|| align=right|16,2|| align=right|2,585|| align=right|0,188|| align=right|13,69|| align=right|4,154||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101646)||1999 CQ56|| align=right|15,1|| align=right|2,562|| align=right|0,197|| align=right|6,72|| align=right|4,100||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101647)||1999 CP57|| align=right|14,9|| align=right|3,182|| align=right|0,276|| align=right|14,09|| align=right|5,675||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101648)||1999 CX58|| align=right|15,7|| align=right|2,340|| align=right|0,126|| align=right|4,49|| align=right|3,579||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101649)||1999 CO62|| align=right|13,4|| align=right|3,147|| align=right|0,205|| align=right|15,31|| align=right|5,582||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101650)||1999 CU62|| align=right|14,7|| align=right|2,888|| align=right|0,113|| align=right|2,62|| align=right|4,906||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101651)||1999 CU66|| align=right|14,6|| align=right|3,060|| align=right|0,087|| align=right|9,47|| align=right|5,351||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101652)||1999 CD67|| align=right|13,9|| align=right|3,123|| align=right|0,126|| align=right|12,09|| align=right|5,518||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101653)||1999 CK68|| align=right|13,9|| align=right|2,572|| align=right|0,100|| align=right|11,56|| align=right|4,124||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101654)||1999 CE71|| align=right|15,4|| align=right|2,566|| align=right|0,213|| align=right|5,12|| align=right|4,111||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101655)||1999 CV71|| align=right|15,1|| align=right|2,607|| align=right|0,101|| align=right|12,46|| align=right|4,209||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101656)||1999 CC73|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,271|| align=right|5,49|| align=right|4,086||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101657)||1999 CC76|| align=right|14,1|| align=right|2,618|| align=right|0,090|| align=right|13,99|| align=right|4,236||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101658)||1999 CG76|| align=right|15,8|| align=right|2,390|| align=right|0,174|| align=right|1,49|| align=right|3,695||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101659)||1999 CJ80|| align=right|14,4|| align=right|2,513|| align=right|0,056|| align=right|6,63|| align=right|3,983||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101660)||1999 CK80|| align=right|14,7|| align=right|3,146|| align=right|0,186|| align=right|7,06|| align=right|5,578||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101661)||1999 CS84|| align=right|15,1|| align=right|2,373|| align=right|0,143|| align=right|10,29|| align=right|3,655||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101662)||1999 CU84|| align=right|15,7|| align=right|2,392|| align=right|0,233|| align=right|11,16|| align=right|3,699||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101663)||1999 CW84|| align=right|15,0|| align=right|2,195|| align=right|0,085|| align=right|6,27|| align=right|3,252||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101664)||1999 CS88|| align=right|14,9|| align=right|2,995|| align=right|0,073|| align=right|11,03|| align=right|5,182||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101665)||1999 CV89|| align=right|14,7|| align=right|2,600|| align=right|0,132|| align=right|11,87|| align=right|4,191||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101666)||1999 CT92|| align=right|14,0|| align=right|2,607|| align=right|0,076|| align=right|14,25|| align=right|4,208||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101667)||1999 CX94|| align=right|15,1|| align=right|2,430|| align=right|0,070|| align=right|6,57|| align=right|3,788||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101668)||1999 CR95|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,125|| align=right|6,90|| align=right|5,604||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101669)||1999 CC96|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,184|| align=right|6,48|| align=right|3,714||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101670)||1999 CV96|| align=right|15,2|| align=right|2,649|| align=right|0,066|| align=right|8,52|| align=right|4,311||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101671)||1999 CB100|| align=right|14,6|| align=right|3,163|| align=right|0,175|| align=right|13,14|| align=right|5,626||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101672)||1999 CC101|| align=right|14,8|| align=right|2,575|| align=right|0,159|| align=right|13,22|| align=right|4,131||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101673)||1999 CE104|| align=right|15,2|| align=right|3,098|| align=right|0,117|| align=right|0,88|| align=right|5,453||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101674)||1999 CU106|| align=right|14,2|| align=right|3,214|| align=right|0,108|| align=right|32,43|| align=right|5,760||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101675)||1999 CO107|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,201|| align=right|10,96|| align=right|5,684||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101676)||1999 CY107|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,053|| align=right|10,38|| align=right|5,499||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101677)||1999 CK108|| align=right|14,8|| align=right|2,664|| align=right|0,178|| align=right|6,81|| align=right|4,349||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101678)||1999 CO108|| align=right|14,9|| align=right|2,534|| align=right|0,113|| align=right|13,54|| align=right|4,032||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101679)||1999 CR108|| align=right|13,8|| align=right|2,744|| align=right|0,371|| align=right|15,09|| align=right|4,546||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101680)||1999 CQ109|| align=right|14,7|| align=right|2,598|| align=right|0,136|| align=right|4,05|| align=right|4,188||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101681)||1999 CH110|| align=right|15,1|| align=right|2,529|| align=right|0,088|| align=right|11,80|| align=right|4,021||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101682)||1999 CN110|| align=right|14,6|| align=right|2,766|| align=right|0,141|| align=right|9,24|| align=right|4,599||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101683)||1999 CX111|| align=right|14,9|| align=right|2,563|| align=right|0,125|| align=right|11,80|| align=right|4,102||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101684)||1999 CZ111|| align=right|14,5|| align=right|2,592|| align=right|0,111|| align=right|10,40|| align=right|4,171||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101685)||1999 CA114|| align=right|13,4|| align=right|3,138|| align=right|0,200|| align=right|15,14|| align=right|5,558||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101686)||1999 CX114|| align=right|16,3|| align=right|2,186|| align=right|0,082|| align=right|4,83|| align=right|3,231||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101687)||1999 CA117|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,099|| align=right|8,14|| align=right|4,577||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101688)||1999 CX117|| align=right|14,1|| align=right|2,579|| align=right|0,111|| align=right|7,69|| align=right|4,140||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101689)||1999 CS119|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,108|| align=right|14,35|| align=right|4,089||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101690)||1999 CA120|| align=right|15,3|| align=right|2,368|| align=right|0,198|| align=right|10,74|| align=right|3,644||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101691)||1999 CO120|| align=right|14,2|| align=right|3,094|| align=right|0,202|| align=right|19,56|| align=right|5,443||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101692)||1999 CM122|| align=right|14,1|| align=right|3,101|| align=right|0,188|| align=right|18,85|| align=right|5,459||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101693)||1999 CQ125|| align=right|15,0|| align=right|2,454|| align=right|0,173|| align=right|12,63|| align=right|3,845||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101694)||1999 CR125|| align=right|13,5|| align=right|2,553|| align=right|0,093|| align=right|14,22|| align=right|4,078||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101695)||1999 CC132|| align=right|15,3|| align=right|2,607|| align=right|0,088|| align=right|4,93|| align=right|4,210||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101696)||1999 CD132|| align=right|14,5|| align=right|3,129|| align=right|0,089|| align=right|4,38|| align=right|5,533||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101697)||1999 CV137|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,164|| align=right|4,06|| align=right|3,826||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101698)||1999 CZ137|| align=right|16,5|| align=right|2,999|| align=right|0,090|| align=right|0,07|| align=right|5,192||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101699)||1999 CN147|| align=right|15,3|| align=right|2,564|| align=right|0,109|| align=right|1,12|| align=right|4,105||MBA||9. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101700)||1999 CO149|| align=right|15,5|| align=right|2,767|| align=right|0,015|| align=right|3,87|| align=right|4,601||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101701)||1999 CU149|| align=right|15,6|| align=right|2,574|| align=right|0,169|| align=right|2,50|| align=right|4,129||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101702)||1999 CV149|| align=right|16,0|| align=right|3,155|| align=right|0,118|| align=right|1,53|| align=right|5,602||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101703)||1999 CA150|| align=right|15,3|| align=right|2,541|| align=right|0,131|| align=right|2,58|| align=right|4,049||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101704)||1999 CK150|| align=right|14,4|| align=right|3,159|| align=right|0,143|| align=right|27,03|| align=right|5,615||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101705)||1999 CK152|| align=right|15,9|| align=right|3,152|| align=right|0,151|| align=right|0,69|| align=right|5,594||MBA||12. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101706)||1999 CB153|| align=right|15,3|| align=right|2,592|| align=right|0,180|| align=right|12,69|| align=right|4,172||MBA||13. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101707)||1999 CY153|| align=right|14,4|| align=right|2,692|| align=right|0,191|| align=right|13,64|| align=right|4,415||MBA||13. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101708)||1999 CV155|| align=right|15,9|| align=right|2,331|| align=right|0,176|| align=right|2,42|| align=right|3,559||MBA||12. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101709)||1999 CF157|| align=right|16,7|| align=right|2,536|| align=right|0,227|| align=right|5,02|| align=right|4,037||MBA||8. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101710)||1999 DQ|| align=right|14,6|| align=right|3,113|| align=right|0,079|| align=right|17,49|| align=right|5,491||MBA||16. februar 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101711)||1999 DT1|| align=right|14,6|| align=right|2,624|| align=right|0,120|| align=right|15,18|| align=right|4,249||MBA||18. februar 1999||Haleakala||NEAT
|-
|(101712)||1999 DU2|| align=right|14,6|| align=right|2,523|| align=right|0,071|| align=right|3,71|| align=right|4,006||MBA||20. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(101713)||1999 DG4|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,205|| align=right|2,60|| align=right|5,524||MBA||20. februar 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(101714)||1999 DQ4|| align=right|15,1|| align=right|2,605|| align=right|0,193|| align=right|2,55|| align=right|4,203||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101715)||1999 DT4|| align=right|14,9|| align=right|3,126|| align=right|0,198|| align=right|14,34|| align=right|5,526||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101716)||1999 DJ6|| align=right|13,8|| align=right|2,579|| align=right|0,113|| align=right|12,12|| align=right|4,142||MBA||18. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101717)||1999 DR7|| align=right|14,3|| align=right|2,694|| align=right|0,126|| align=right|12,69|| align=right|4,421||MBA||18. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(101718)||1999 EB|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,128|| align=right|8,68|| align=right|4,086||MBA||6. marec 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101719)||1999 EF|| align=right|14,9|| align=right|3,086|| align=right|0,238|| align=right|7,38|| align=right|5,421||MBA||10. marec 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(101720)||1999 EP1|| align=right|16,9|| align=right|2,517|| align=right|0,156|| align=right|0,82|| align=right|3,992||MBA||6. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101721)||1999 EF3|| align=right|14,6|| align=right|3,114|| align=right|0,124|| align=right|14,21|| align=right|5,494||MBA||13. marec 1999||Kleť||Klet
|-
|(101722)||1999 EX4|| align=right|13,8|| align=right|3,135|| align=right|0,187|| align=right|21,16|| align=right|5,551||MBA||10. marec 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.
|-
|(101723)||1999 EY5|| align=right|15,8|| align=right|2,539|| align=right|0,133|| align=right|3,67|| align=right|4,045||MBA||13. marec 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(101724)||1999 ED6|| align=right|13,8|| align=right|2,684|| align=right|0,126|| align=right|28,65|| align=right|4,397||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101725)||1999 EG6|| align=right|15,7|| align=right|2,556|| align=right|0,164|| align=right|13,27|| align=right|4,085||MBA||13. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101726)||1999 EJ6|| align=right|14,9|| align=right|2,609|| align=right|0,178|| align=right|2,78|| align=right|4,214||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101727)||1999 ED7|| align=right|16,4|| align=right|1,910|| align=right|0,074|| align=right|22,11|| align=right|2,639||MBA||15. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101728)||1999 EW7|| align=right|15,9|| align=right|2,571|| align=right|0,139|| align=right|8,32|| align=right|4,122||MBA||12. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101729)||1999 EG9|| align=right|15,3|| align=right|2,603|| align=right|0,283|| align=right|13,94|| align=right|4,199||MBA||15. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101730)||1999 EX9|| align=right|16,9|| align=right|2,599|| align=right|0,142|| align=right|3,43|| align=right|4,190||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101731)||1999 EN10|| align=right|16,0|| align=right|2,550|| align=right|0,110|| align=right|1,89|| align=right|4,072||MBA||14. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101732)||1999 EV11|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,085|| align=right|5,79|| align=right|4,108||MBA||15. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101733)||1999 ER12|| align=right|14,8|| align=right|2,600|| align=right|0,188|| align=right|11,83|| align=right|4,192||MBA||15. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101734)||1999 FU1|| align=right|14,5|| align=right|3,135|| align=right|0,192|| align=right|15,92|| align=right|5,551||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101735)||1999 FG2|| align=right|14,2|| align=right|3,157|| align=right|0,140|| align=right|16,92|| align=right|5,610||MBA||16. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101736)||1999 FH3|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,145|| align=right|2,43|| align=right|4,111||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101737)||1999 FN3|| align=right|15,7|| align=right|1,958|| align=right|0,073|| align=right|19,73|| align=right|2,738||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101738)||1999 FY4|| align=right|16,4|| align=right|2,246|| align=right|0,145|| align=right|3,52|| align=right|3,366||MBA||17. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101739)||1999 FS6|| align=right|15,4|| align=right|2,770|| align=right|0,144|| align=right|6,01|| align=right|4,609||MBA||19. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101740)||1999 FC7|| align=right|13,5|| align=right|2,696|| align=right|0,199|| align=right|14,29|| align=right|4,427||MBA||20. marec 1999||Caussols||ODAS
|-
|(101741)||1999 FH7|| align=right|14,8|| align=right|2,439|| align=right|0,256|| align=right|22,19|| align=right|3,809||MBA||19. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101742)||1999 FO7|| align=right|14,7|| align=right|2,387|| align=right|0,344|| align=right|23,23|| align=right|3,686||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101743)||1999 FN8|| align=right|16,5|| align=right|1,898|| align=right|0,059|| align=right|19,47|| align=right|2,615||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101744)||1999 FO8|| align=right|14,6|| align=right|2,566|| align=right|0,126|| align=right|29,13|| align=right|4,111||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101745)||1999 FR8|| align=right|16,6|| align=right|1,938|| align=right|0,053|| align=right|22,46|| align=right|2,696||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(101746)||1999 FO10|| align=right|14,6|| align=right|3,180|| align=right|0,118|| align=right|10,76|| align=right|5,670||MBA||22. marec 1999||Needville||Needville
|-
|(101747)||1999 FL11|| align=right|14,4|| align=right|3,131|| align=right|0,247|| align=right|15,50|| align=right|5,539||MBA||18. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101748)||1999 FL13|| align=right|16,2|| align=right|2,601|| align=right|0,073|| align=right|5,38|| align=right|4,194||MBA||19. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101749)||1999 FW16|| align=right|17,4|| align=right|2,145|| align=right|0,017|| align=right|4,91|| align=right|3,140||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(101750)||1999 FA17|| align=right|15,1|| align=right|3,042|| align=right|0,134|| align=right|7,32|| align=right|5,305||MBA||23. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov